Tappert steht für:

 Tappert, ein Kleidungsstück des Mittelalters
 Tappert (Sendelbach), ein Bach südlich von und ein mittelalterliches Stadtkanalsystem in Bayreuth

Tappert ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Tappert (* 1972), deutscher Comedian, siehe Paul Panzer
 Eleonore Tappert (1897–2000), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Georg Tappert (1880–1957), deutscher Maler
 Heinz Tappert (* 1928), deutscher Offizier
 Horst Tappert (1923–2008), deutscher Schauspieler
 Horst Tappert (1939–2006), deutscher Trickfilm-Puppengestalter
 Johannes Tappert (* 1956), deutscher Gitarrist und Gitarrenpädagoge
 Wilhelm Tappert (1830–1907), deutscher Musikschriftsteller

Siehe auch:
 Tapert
 Tapper (Begriffsklärung)
 Tabbert
 Stephan Dabbert